Бериктас — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бериктас — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Бериктас (бывшее Фурманово) — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Бериктас (бывшее Кордай) — аул в Кордайском районе Жамбылской области.